Ардклох (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер). Место захоронения и, вероятно, рождения Артура Гиннесса. Население — 300 человек (по переписи 2002 года).

У местной железнодорожной станции произошла третья по масштабам железнодорожная катастрофа к Ирландии (на тот момент): товарный поезд в густом тумане врезался в пассажирский вагон, погибло 18 человек, включая четырёх детей. Трагедия описана в стихотворении .

Здесь же произошло крупнейшее в истории Ирландии ограбление поезда: 31 марта 1976 года из почтового поезда было украдено 150 000 фунтов стерлингов.

Примечания 

Населённые пункты графства Килдэр